Schaal:
 Ferdinand (Karl Erwin Friedrich) Schaal (1889, Freiburg – 1962)
 Kristen Schaal (* 1978, Longmont)
 Wendy (K.) Schaal (* 1954, Chicago) 

 Șoala (, )
 Johan Cruijff-schaal